Con el nombre de arroyo Maldonado se denomina a varios cursos fluviales.

 El arroyo Maldonado, un curso fluvial de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina;
 El arroyo Maldonado, un curso fluvial del partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 El arroyo Maldonado, un curso fluvial del departamento de Maldonado, Uruguay.